Йожеф Сабо (унг. Szabó József) може да се отнася за:

 Йожеф Сабо (11 май 1896 – 17 март 1973) – унгарски футболист и треньор
 Йожеф Сабо – унгарски геолог, професор (14 март 1822 – 12 април 1894)
 Йожеф Сабо – унгарски теолог и политик (1 октомври 1841 – 11 февруари 1889)
 Йожеф Сабо – съветски футболист от унгарски произход, играч на Динамо Киев, Динамо Москва и националния отбор на СССР (роден 29 февруари 1940 г.)

Вижте също 
 Сабо